Brunne ist der Name von:

 Eva Brunne (* 1954), schwedische Bischöfin
 Lorenz von Brunne († 1337), Bischof von Gurk

Brunne bezeichnet:
 Brunne (Fehrbellin), ein Ortsteil der Gemeinde Fehrbellin, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Siehe auch
 Brunn